Шараповка — топоним в России:
 Шараповка (Темирка) — река в Омской области.
 Шараповка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Шараповка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Шараповка — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Шараповка — деревня в Октябрьском районе Пермского края.